Polizei (v. altgr. πολιτεία / politeia für die öffentliche Verwaltung) steht für:

 Polizei, allgemein als Exekutivorgan eines Staates,
 Rechtsordnung, (historisch) für die Normen gesetzlicher Ordnung 

Die Polizei in einzelnen Ländern:
 Polizei (Deutschland)
 Polizei (Frankreich)
 Polizei (Israel)
 Polizei (Italien)
 Polizei (Kosovo) 
 Polizei (Namibia)
 Polizei (Neuseeland)
 Polizei (Niederlande)
 Polizei (Österreich)
 Polizei (Schweiz)
 Polizei (Spanien)
 Polizei (Türkei)
 Polizei (Vereinigtes Königreich)
 Polizei (Vereinigte Staaten)

Andere Bedeutungen:
 Die Polizei, deutsche Fachzeitschrift für die öffentliche Sicherheit
 Polizei (Film), eine 1988 in Deutschland produzierte türkische Filmkomödie
 Polizei, ein Begriff aus der politischen Philosophie von Jacques Rancière

Siehe auch:
 Poliezei
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit Polizei beginnt
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel Polizei (Begriffsklärung) enthält